USS Higbee — кораблі ВМС США, названі на честь  честь американської медсестри канадського походження Лени Гігбі, першої жінки, нагородженої Військово-морським хрестом.

 USS Higbee (DD-806)  — ескадрений міноносець типу «Гірінг». На службі протягом 1945-1979 років. Потоплений як мішень 20 квітня 1986 року. 
 USS Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG-123) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Закладений у 2017 році, спущений на воду у 2020 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни